Steinfels steht für

Ortschaften:
 Steinfels (Mantel), Kirchdorf von Markt Mantel (Markt), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Schloss Steinfels, Schloss in Markt Mantel, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kolonie Steinfels, aufgelassene Ortschaft, jetzt innerhalb des Dorfes Krościenko in der Woiwodschaft Karpatenvorland (Polen), siehe Stebnik#Steinfels

Familienname:
 Christoph Mendel von Steinfels († 1508), Rechtsgelehrter und katholischer Geistlicher
 Rudolf Friedrich Steinfels (1808–1872), Seifen- und Waschmittelfabrikant aus Zürich
 Friedrich Steinfels (1895–1999),  Seifen- und Waschmittelfabrikant aus Zürich (s. u.: Steinfels Swiss)
 Heinrich von Mendel-Steinfels (1849–1902), preußischer Landesökonomierat und Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
 Johann Jakob Stevens von Steinfels (* vor 17. Januar 1651; † vor 4. November 1730), böhmischer Barockmaler

Unternehmen:
 Steinfels Swiss, Produktionsbetrieb der Coop Genossenschaft (Schweiz), siehe Coop (Schweiz)#Produktionsbetriebe

Siehe auch:
 Steinfels-Klasse